Rostiger Nagel steht für:

 Rostiger Nagel (Aussichtsturm), ein Aussichtsturm am Sornoer Kanal, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Rostiger Nagel, Beiname der Skulptur Brunnenwerk am Platz der Menschenrechte in Graz, Statutarstadt in der Steiermark, Österreich; siehe Serge Spitzer
 Rusty Nail (deutsch: Rostiger Nagel), ein Cocktail